Grenzau ist der Name von

 Grenzau (Höhr-Grenzhausen), Ortsteil von Höhr-Grenzhausen im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Burg Grenzau, dortige Burgruine
 Grenzau (Arlau), Zufluss der Arlau im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Grenzau (Schwale), ein rechter Nebenfluss der Schwale in Schleswig-Holstein

Grenzau ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Ernst von Isenburg-Grenzau (1584–1664), General im 30-jährigen Krieg und letzter Vertreter der Linie Isenburg-Grenzau